Auroratherium (Ауроратеријум — „звијер поларне свјетлости”) изумрли је род плаценталних сисара из изумрле породице Epoicotheriidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Auroratherium.

Временска распрострањенст рода Auroratherium унутар породице Epoicotheriidae

Види још 
 Класификација сисара
 Epoicotheriidae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Азије